

Geografia

Contea di Jing (Anhui)
Contea di Jing (Hebei)